Iwan Bazyłewycz
 Jakym Bazyłewycz
 Ołeh Bazyłewycz

Zobacz też 
 Bazylewicz